M53 может обозначать:

 M53 — шаровое звёздное скопление в созвездии Волосы Вероники
 DUX M53 — пистолет-пулемёт под патрон 9×19 Para, копия советского ППС